Wamboldt ist der Name 

 des alten rheinisch-hessischen Adelsgeschlechts Wambolt von Umstadt; Namensträger siehe dort

Wamboldt ist der Familienname von
 Otto Wamboldt (1884–1945), NSDAP-Politiker